Carl-Zeiss-Oberschule, Carl-Zeiss-Gymnasium oder Staatliche Gemeinschaftsschule „Carl Zeiss“ ist der Name folgender nach Carl Zeiss benannter Schulen:

 Carl-Zeiss-Oberschule, Berlin
 Carl-Zeiss-Gymnasium Jena
 Staatliche Gemeinschaftsschule „Carl Zeiss“ Weimar